Cools est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :
 Alexander Cools (1941-2013), pharmacologue néerlandais ;
 Alfred Cools (1861-1932), homme politique belge ;
 André Cools (1927-1991), homme politique belge ;
 Anne Cools (1943-), sénatrice canadienne ;
 Bob Cools, homme politique belge né en 1934 ;
 Charles Cools (1852-1935), homme politique belge ;
 Dion Cools (1996-), footballeur belgo-malaisien ;
 Eugène Cools (1877-1936),  compositeur, pédagogue et éditeur de musique français ;
 Jens Cools (1990-), footballeur belge ;
 Julien Cools (1947-) footballeur belge ;
 Marc Cools (1956-) homme politique belge ;
 Michael Cools (1994-), coureur cycliste belge ;
 Miel Cools (1935-2013), chanteur belge ;
 Samantha Cools (1986-), coureuse cycliste canadienne.